Adenocarpus är ett släkte av ärtväxter. Adenocarpus ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Adenocarpus